Seznam občin departmaja Haute-Garonne zajema 588 občin.

 (CAM) Communauté d'agglomération du Muretain, ustanovljena leta 2004.
 (CAS) Communauté d'agglomération Sicoval, ustanovljena leta 2001.
 (CAT) Communauté d'agglomération du Grand Toulouse, ustanovljena leta 2001.

Haute-Garonne